52-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 4 по 8 октября 1978 года в спортивном зале Городского колледжа Геттисберга (Пенсильвания, США). В нём приняли участие 185 спортсменов из 35 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Общекомандный медальный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Пенсильвании
Спорт в США в 1978 году
Октябрь 1978 года
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в США